Jüdischer Friedhof Walberberg steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Walberberg)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Walberberg)